Ralph Crafoord kan avse:

Ralph Crafoord (1905–1990), svensk bibliotekschef
Ralph Crafoord (född 1936), svensk professor i bearbetningsteknologi